Karol V Mądry (1338-1380) – król Francji 1364-1380
 Karol V Habsburg (1500-1558) – cesarz rzymsko-niemiecki 1519-1556, jako Karol I Hiszpański król Hiszpanii 1516-1556
 Karol V Leopold (1643-1690) – książę Lotaryngii 1675-1690

eo:Karolo (regantoj)#Karolo la 5-a